Best of Carcass è una di raccolta del gruppo musicale britannico Carcass, pubblicato nel 1997.

Tracce

Disco 1
 Genital Grinder
 Regurgitation of Giblets
 Reek of Putrefaction
 Exhume to Consume
 Embryonic Necropsy and Devourment
 Inpropagation
 Corporeal Jigsore Quandary
 Incarnated Solvent Abuse
 Buried Dreams
 Heartwork
 This Mortal Coil
 Death Certificate
 Rot'n'Roll
 Keep on Rotting in the Free World
 Tomorrow Belongs to Nobody
 Polarized
 Generation Hexed
 Rxxk the Vote

Disco 2
 Edge of Darkness
 Emotional Flatline
 Ever Increasing Circles
 Blood Splattered Banner
 I Told You So (Corporate Rock Really Does Suck)
 Buried Dreams (live)
 No Love Lost (live)
 Rot'n'Roll (live)
 Edge of Darkness (live)
 Corporeal Jigsore Quandary (live)
 Incarnated Solvent Abuse (live)
 Exhume to Consume (live)
 Carnal Forge (live)
 Heartwork (live)

Collegamenti esterni